Сандаски има више значења:
 Округ Сандаски (Охајо)
 Сандаски (Мичиген)